Etainia är ett släkte av fjärilar. Etainia ingår i familjen dvärgmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgmalar
Etainia